Termin HHT ima više značenja.

 Omega-hidroksipalmitat O-feruloil transferaza, enzim
 Hilbert–Huang transformacija, (matematika)